Glycine, a glicin nevű aminosav latin neve
 Glycine, növénynemzetség, legismertebb tagja a szójabab